Засуха Тетяна Володимирівна — український політик та підприємець, член Партії регіонів.
 Засуха Анатолій Андрійович — український політик, екс-губернатор Київської області.
 Засуха Андрій Анатолійович — український бізнесмен, президент ФК «Колос» (Ковалівка)

Інше 
 Засуха (явище) — нестача чи відсутність опадів протягом тривалого періоду часу.

Українські прізвища